Листвянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Листвянский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Листвянский сельсовет — в Искитимском районе Новосибирской области.